Юниорский турнир УЕФА 1977 года — 30-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 19 по 28 мая в Бельгии. Хозяева турнира впервые в своей истории стали чемпионами.

Квалификация

Группа 13

Группа 14

Остальные группы 

|}

Участники финального турнира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СССР: Виктор Чанов («Шахтёр»), Александр Мирошников («Нефтчи»), Сергей Найденко (Гороно Ворошиловград), Сергей Журавлёв («Заря»), Анатолий Саулевич («Карпаты»), Ашот Хачатрян («Арарат»), Александр Рудыка («Металлург» З), Ярослав Думанский («Карпаты»), Владимир Кухлевский (ЦСКА), Вагиз Хидиятуллин, Валерий Глушаков (оба – «Спартак» М), Матвей Бобаль («Динамо» К), Олег Таран (Гороно Киев), Сергей Моисеев («Динамо» М), Виталий Михалькевич (ЦСКА), Нуритдин Амриев («Памир»).
Главный тренер: Сергей Мосягин.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Бельгии
Футбол в Европе в 1977 году
Май 1977 года
Спорт в Бельгии в 1977 году
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Бельгии